Андрияновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андрияновка — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Андрияновка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Андрияновка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Андрияновка — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.

См. также 
 Андриановка
 Андрияново